Анал:

 Анал — племя (народ) в Северо-Восточной Индии и в Мьянме 
 Анал — язык тибето-бирманской ветви сино-тибетской языковой семьи этого народа.
 Ана́л — просторечно-жаргонное название анального секса.

См. также 
 Анналы (значения)